Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1953 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Po trzech latach przerwy ponownie Freddie Williams z Walii sięgnął po tytuł mistrza świata.

Eliminacje skandynawsko-kontynentalne

Finał Szwedzki 
 20 maja 1953 r. (środa),  Eslöv

Awans: 8+1 do kwalifikacji skandynawskiej
Uwaga! Kjell Carlsson i Sven Skoglund dostali od federacji SVEMO dziką kartę dla kwalifikacji kontynentalnych.

Kwalifikacja skandynawska 
 31 maja 1953 r. (niedziela),  Oslo

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Kwalifikacja kontynentalna 
 17 maja 1953 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 6 do Finału Kontynentalnego
Tabela miejscowa 7-16 → brak danych

Finał Kontynentalny 
 21 czerwca 1953 r. (niedziela),  Kumla

Awans: 8 do rundy interkontynentalnej
Uwaga! Sune Karlsson ze Szwecji zastąpił Albina Siegla z RFN.

Runda interkontynentalna 
Rozgrywano 10 eliminacji na torach brytyjskich. Wystąpiło 80 zawodników.
Tabela → brak danych
Awans: 54 do rundy mistrzowskiej.

Runda mistrzowska 
Rozgrywano 9 eliminacji na torach brytyjskich

Awans: 16+4 do finału światowego

Finał światowy 
 17 września 1953 r. (czwartek),  Londyn – Stadion Wembley
Medaliści IMŚ

1953
1953 w sporcie żużlowym